Нансе — плодовое дерево семейства Мальпигиевые
 Нансе — коммуна во Франции, департамент Шер